La Prima Lega 1938-1939 è stata la 37ª edizione del campionato svizzero di calcio di Prima Lega (seconda divisione).
Le squadre partecipanti erano 24, suddivise in due gironi di 12 squadre ciascuno. La squadra vincitrice è stata il San Gallo, promosso in Lega Nazionale 1939-1940.

Gruppo est

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso allo pareggio promozione.
 Ammesso allo spareggio retrocessione.
      Retrocesso in Seconda Lega 1939-1940.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Tabellone

Gruppo ovest

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso allo pareggio promozione.
 Ammesso allo spareggio retrocessione.
      Retrocesso in Seconda Lega 1939-1940.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Spareggio penultimo posto

Tabellone

Spareggi promozione

Spareggio retrocessione

Verdetti finali 
 San Gallo Promosso in Lega Nazionale 1939-1940.
 Winterthur, Concordia Yverdon e Kreuzlingen retrocessi in Seconda Lega 1939-1940.

Collegamenti esterni 
  "Gazzetta Ticinese", archivio digitalizzato su cbt.ti.ch. (richiede plugin DjVu per la lettura delle pagine).
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  
  

Calcio nel 1938
Calcio nel 1939
1938-1939